Türkenstraße ist der Name folgender Straßen: 

 Türkenstraße (Berlin), in Deutschland
 Türkenstraße (München), in Deutschland
 Türkenstraße (Wien), in Österreich